Stilo bezeichnet:

 Stilo, ein Ort in der Metropolitanstadt Reggio Calabria in der italienischen Region Kalabrien
 Fiat Stilo, ein Auto von Fiat
 Seeschlacht bei Punta Stilo, eine Seeschlacht südlich Kalabriens
 Lucius Aelius Stilo Praeconinus, antiker Grammatiker
 Mucho Stilo (* 1984), spanischer Musiker
 Nicola Stilo (* 1956), italienischer Jazzmusiker